El término Iza puede hacer referencia a:

 Iža, municipio eslovaco ubicado en Nitra.
 Iza (apellido), apellido.
 Iza (Boyacá), municipio colombiano ubicado en Boyacá.
 Iza (concejo), concejo del municipio español de Iza ubicado en Navarra.
 Izá (Lugo), aldea española de la parroquia de Cabanas, municipio de Orol, provincia de Lugo, Galicia.
 Iza (Navarra), municipio español ubicado en Navarra.
 Iza (personaje), personaje de la novela El clan del oso cavernario.
 Río Iza, río ubicado en Rumania.
 Iza, sinónimo de prostituta según el DRAE.